Санта-Мария-де-Миральес (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 25,38 км². Население — 133 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Información del Consell Comarcal de l’Anoia
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны